Дискография американской рок-группы Tool состоит из пяти студийных альбомов, одного мини-альбома, одного демо-альбома, трех видеоальбомов, тринадцати синглов и восьми видеоклипов.

Группа Tool была основана в 1990 году вокалистом Мейнардом Джеймсом Кинаном и гитаристом Адамом Джонсом, к которым впоследствии присоединились барабанщик Дэнни Кэри и бас-гитарист Пол Д’Амур. В 1991 году они выпустили одноименную демозапись. Хотя демозапись, как правило, предназначена только для лейблов, группа была так ею довольна, что продала копии своим поклонникам. Участники Tool подписали контракт с Zoo Entertainment всего через три месяца после начала своей карьеры и выпустили свой дебютный мини-альбом Opiate в марте 1992 года. После положительных отзывов о гастролях они выпустили свой первый полноценный альбом Undertow в апреле 1993 года. Альбом был сертифицирован как дважды платиновый Американской ассоциацией компаний звукозаписи (RIAA) в 2001 году.

Вскоре после начала записи второго альбома в сентябре 1995 года группа потерпела единственное изменения состава на сегодняшний день: басист Д’Амур покинул её, чтобы заняться другими проектами. Он был заменен Джастином Чанселлором, с которым группа возобновила запись. В октябре 1996 года был выпущен альбом Ænima, который в итоге превзошёл дебют Tool в продажах, и стал трижды платиновым RIAA в 2003 году. Второй сингл с альбома, «Ænima», получил Грэмми за «Лучшее метал-исполнение» в 1998 году. После судебных споров со своим лейблом группа сделала перерыв. Tool вернулись в мае 2001 года с выходом Lateralus. Альбом достиг первого места в американском чарте Billboard 200 в первую неделю и стал платиновым в августе 2005 года. Первый сингл, «Schism», получил Грэмми за «Лучшее метал-исполнение» в 2001 году. В мае 2006 года, снова через пять лет после предыдущего альбома, вышел 10,000 Days. Альбом был продан тиражом 564 000 копий в первую неделю в США и дебютировал на первом месте в Billboard 200. 10,000 Days получил Грэмми за «Лучшую упаковку пластинки» в 2007 году.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Демо-альбомы

Синглы 

 A «Vicarious» не вошел в Billboard Hot 100, но достиг 15 позиции в чарте Bubbling Under Hot 100 Singles.

Видеоальбомы

Музыкальные видео

Хронология

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Tool
Tool